Фредди Хавьер Коронель Ортис (; ) — парагвайский футболист, полузащитник парагвайского клуба «Хенераль Диас».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начинал 2010 году в «Либертад». В том же году перешёл в «Соль де Америка», год спустя стал игроком «Спортиво Лукеньо». В 2012 году переходит в «Рубио Нью». В 2014 вернулся в «Спортиво Лукеньо», за клуб провел 11 матчей. В 2014 году перешёл в аргентинский «Индепендьенте Ривадавия», провёл 33 матча. В начале 2016 года стал игроком казахстанского клуба «Акжайык».

29 января 2018 года Фредди Коронель подписал контракт с петропавловским «Кызыл-Жаром СК».

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Хенераль Диас»